

Вашківці — місто, Чернівецька область, Вижницький район
 Вашківці — село, Чернівецька область, Дністровський район
 Вашківці — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою

Вашківці () — село, повіт Сучава